Zelenodolsk může odkazovat na:

 Zelenodolsk – město v Tatarstánu v Ruské federaci
 Zelenodolsk (Ukrajina) – město v Dněpropetrovské oblasti Ukrajiny